Васильев, Иосиф: